As Águas de Mórmon é um lugar, descrito no Livro de Mórmon.

Segundo o livro, as águas de Mórmon eram uma fonte de água pura onde o profeta Alma se refugiava e ensinava parte do povo do Rei Noé que acreditar em suas palavras. Esta fonte ficava na Terra de Mórmon.

No capítulo 18 do Livro de Mosias está um relato do batismo de cerca de 204 pessoas, momento em que foi organizada a Igreja de Jesus Cristo entre aquele povo, segundo o livro, aproximadamente no ano 146 a.C.

Livro de Mórmon